Hahnemann ist der Familienname folgender Personen:

 Christian August Hahnemann (1800–1874), deutscher Architekt und Bauunternehmer 
 Gino Hahnemann (1946–2006), deutscher Schriftsteller, Architekt und Künstler
 Helga Hahnemann (1937–1991), deutsche Entertainerin, Kabarettistin und Schauspielerin
 Marc Hahnemann (* 1991), deutscher Basketballtrainer
 Marcus Hahnemann (* 1972), US-amerikanischer Fußballtorhüter
 Mélanie Hahnemann (1800–1878), französische Homöopathin
 Paul G. Hahnemann (1912–1997), deutscher Manager
 Roland Hahnemann (* 1954), deutscher Politiker (Parteilos) und Mitglied im Thüringer Landtag
 Samuel Hahnemann (1755–1843), deutscher Arzt und Begründer der Homöopathie
 Walter Hahnemann (1879–1944), deutscher Hochfrequenztechniker
 Wilhelm Hahnemann (1914–1991), österreichisch-deutscher Fußballspieler und -trainer

Weiteres:
Hahnemann University, früherer Name der Drexel University

Siehe auch:
 Hanemann
 Hannemann